Boccardia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Carazzi 1895. Boccardia ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Boccardia